Buch der Erinnerung steht für:
 Buch der Erinnerung (Album), 1998 veröffentlichtes Musikalbum der deutschen Rockband Böhse Onkelz
 Buch der Erinnerung (Nachschlagewerk), Untertitel Die ins Baltikum deportierten deutschen, österreichischen und tschechoslowakischen Juden, 2003 im Verlag de Gruyter erschienenes zweisprachiges Kompendium mit den Namen von mehr als 31.000 verschleppten Opfern des Holocaust
 Buch der Erinnerung, Roman von Péter Nádas, 1986 (dt.1991)